Gerard van Egmond van de Nijenburg ist der Name folgender Personen:

* Gerard van Egmond van de Nijenburg (1576–1636), holländischer Aristokrat und Bürgermeister von Alkmaar, siehe Gerrit van Egmond van de Nijenburg
 Gerard van Egmond van de Nijenburg (I) (1646–1712), holländischer Patrizier, Bürgermeister von Alkmaar
 Gerard van Egmond van de Nijenburg (II) (1679–1727), holländischer Patrizier, Schöffe